Polistes chinensis — вид ос из космополитического рода Polistes. Питаются беспозвоночными, преимущественно гусеницами. Также собирает нектар с цветов. Известны два подвида. Длина тела 13—25 мм. Встречаются в Восточной Азии: в Китае, Японии, Корее и Монголии. Один из подвидов (P. c. antennalis) завезён в Новую Зеландию и обитает там с 1979 года.

Королевы этого вида уничтожают до 70 процентов личинок рабочих особей.

Примечания 

Полисты
Животные, описанные в 1793 году
Насекомые Азии